Промах — персонаж древнегреческой мифологии.
  — солдат армии Александра Македонского
 (173117) Промах — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.